В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Резинского района входит 41 населённый пункт, в том числе:
 1 город — Резина ();
 3 населённых пункта в составе города — Бошерница (), Чорна (), Стохная ();
 14 сёл, не входящих в состав коммун;
 23 села, входящих в состав 10 коммун.

Примечания 

Резинский район
Резинский район